Тудосе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тудосе, Александру (род. 1987) — румынский футболист, полузащитник.
 Тудосе, Михай (род. 1967) — румынский политический деятель.